Winthrop ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Winthrop (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Winthrop (Arkansas), im Little River County
 Winthrop (Connecticut), im Middlesex County
 Winthrop (Indiana), im Warren County
 Winthrop (Iowa), im Buchanan County
 Winthrop (Maine), im Kennebec County
 Winthrop (Massachusetts), im Suffolk County
 Winthrop (Minnesota), im Sibley County
 Winthrop (Missouri), im Buchanan County
 Winthrop (New York)
 Winthrop (Washington), im Okanogan County
 Winthrop Beach, Massachusetts
 Winthrop Harbor Station, Illinois
 Winthrop Harbor, Illinois
 Winthrop Highlands, Massachusetts
 Winthrop Junction, Michigan

 Winthrop University

Winthrop ist der Familienname folgender Personen:

 Beekman Winthrop (1874–1940), US-amerikanischer Politiker
 Fitz-John Winthrop (1637/8–1707), englischer Puritaner und Gouverneur der Colony of Connecticut

 Theodore Winthrop (1828–1861), US-amerikanischer Autor
 Thomas L. Winthrop (1760–1841), US-amerikanischer Politiker

Winthrop steht für:

 Winthrop (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Winthrop Arzneimittel, deutsches Pharmaunternehmen